Achsenabschnitt oder Achsenschnittpunkt steht für:
 X-Achsenabschnitt, siehe Nullstelle
 Y-Achsenabschnitt